Varga István
Varga István (1776–1831) teológus, tanár
Varga István (1895–1981) orvos, fogorvos, szájsebész
Varga István (1897–1962) közgazdász, az MTA tagja
Varga István (1905–1976) politikus, országgyűlési képviselő, 1951–53-ban az Elnöki Tanács tagja (MKP, MDP)
Varga István (1920–1997) rendező, az újvidéki rádió főrendezője
Varga István (1927–2005) Ybl Miklós-díjas építészmérnök
Varga István (1933) állatorvos, egyetemi tanár
Varga István (1939) pedagógus, egyetemi docens
Varga István (1942) kárpátaljai magyar labdarúgó
Varga István (1942) teológus, hittudományi főiskolai rektor
Varga István (1943) üzletember, vállalkozó
Varga István (1943) diplomata
Varga István (1943–2014) kézilabdázó, olimpikon
Varga István (1948) labdarúgóedző
Varga István (1949–2009) labdarúgó (Bp. Honvéd, Vasas Izzó)
Varga István (1952–2007) Ericsson-díjas tanár (Békéscsaba)
Varga István (1953) ügyvéd, politikus, országgyűlési képviselő (MDF)
Varga István (1953) labdarúgó (Kaposvári Rákóczi, Bp. Honvéd)
Varga István (1955) csellista, gordonkaművész, zenetanár
Varga István (1956) labdarúgó (MTK–VM)
Varga István (1956) újságíró
Varga István (1956) üzletember, nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
Varga István (1960–2023) cselgáncsozó
Varga István (1962) Ericsson-díjas tanár (Ajak) 
Varga István (1963) labdarúgó
Varga István (1974) énekes, Megasztár-döntős

hasonló nevűek
Cs. Varga István (1946) irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő, az ELTE BTK tanára
 Varga István György (1904–?) magyar bajnok labdarúgó (Ferencváros)

Jegyzetek